Příjmení Beckett je vlastní několika významným osobnostem:

 Samuel Beckett (1906–1989) – irský dramatik a prozaik, představitel absurdního divadla
 Margaret Beckettová (* 1943) – britská poslankyně a ministryně za Labouristickou stranu
 Tomáš Becket (1118–1170) – arcibiskup v Canterbury (svatý)

Jiné významy 
 Carson Beckett – fiktivní postava z televizního seriálu Hvězdná brána: Atlantida (Stargate Atlantis)